cölöp  – címeralakzat
 cölöp – építészeti elem, földbe vert oszlop